Dead Reckoning (navigazione stimata in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dead Reckoning  – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
Solo chi cade può risorgere (Dead Reckoning) – film del 1947 diretto da John Cromwell
Dead Reckoning  – film del 2013 diretto da Edward L. Plumb

Letteratura 
Resa dei conti mortale (Dead Reckoning) – romanzo di Charlaine Harris del 2011

Musica 
 Dead Reckoning  – traccia dell'EP Four Cuts dei Diamond Head del 1982
 Dead Reckoning  – traccia dell'album Ratt dei Ratt del 1999
Dead Reckoning  – album dei Threshold del 2007

Televisione 
 Dead Reckoning  – episodio della undicesima stagione di Baywatch
 Il richiamo dell'aldilà (Dead Reckoning) – episodio di Justice League Unlimited
 Dead Reckoning  – episodio della sesta stagione di NCIS
 Dead Reckoning  – episodio della seconda stagione di Person of Interest

Altro 
 Dead reckoning – in robotica processo di navigazione interna, su una struttura non ancorata alla realtà
Dead reckoning  – sistema di navigazione